Мона́х (ж. мона́хиня) — член религиозной общины, в соответствии с обетом (клятвой) ведущий аскетическую жизнь либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, отшельничестве (см. тж. Монашество). Также может означать:

 «Монах» — роман (1796) Мэтью Льюиса; его экранизации:
 «Монах» — франко-немецкий фильм 1972 года.
 «Монах» — испано-британский фильм 1990 года.
 «Монах» — французский фильм 2011 года.
 «Монах» — поэма А.С.Пушкина.
 «Монах» — российский фильм 1999 года о боевых искусствах, режиссёр Глеб Музруков .
 Монах — гора в Цейском ущелье Северной Осетии.
 Острова Монах — группа островов Шотландии.

См. также 
 Мних

В искусстве 

 Монах и бес
 Монах из Монцы
 Пуленепробиваемый монах (фильм)
 Пять похищенных монахов (повесть)
 Пять похищенных монахов (фильм)
 Таинственный монах (фильм)

В животном мире 
 Голуби-монахи:
 Немецкий крестовый монах
 Московский монах
 Морской монах
 Калита, часто называемый попугай-монах
 Тюлени-монахи
 тюлень-монах
 гавайский тюлень-монах
 карибский тюлень-монах